Lisandro – generale spartano
Lisandro – politico spartano, eforo nel 242 a.C.
Lisandro – nome proprio di persona italiano maschile
Jeff Lisandro – giocatore di poker australiano

Pagine correlate
Lisandra (disambigua)